Лунная программа США:
 программа Аполлон (60-е — 70-е)
 Lunar Orbital Platform-Gateway (2010-е...)
 программа Артемида (2020-е)

См. также 
 Исследование Луны
 Колонизация Луны